Argamasilla ist der Name folgender Orte in der Provinz Ciudad Real:

 Argamasilla de Alba
 Argamasilla de Calatrava